Lotus 92 je Lotusov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v , ko je z njim dirkal le Nigel Mansell. Skupaj je z njim nastopil na devetih prvenstvenih dirkah, najboljši rezultat pa je dosegel prav v zadnji dirki za dirkalnik 92, dirki za , kjer je bil četrti.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Zunanje povezave
www.racing-database.com 

Lotus 092